Ženská dvouhra Rogers Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže montréalského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla švýcarská tenistka Belinda Bencicová, která na turnaj nepřicestovala pro poraněné zápěstí. Odstoupily také světová jednička Serena Williamsová i trojka Garbiñe Muguruzaová. Z kvalifikace postoupilo čtrnáct tenistek.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Rumunka Simona Halepová, jež ve svém druhém kanadském finále v řadě zdolala americkou turnajovou desítku Madison Keysovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Finálový duel doprovázela řada chybných úderů. Halepová zahrála jen čtyři vítězné míče oproti dvaceti dvěma Američanky. Naopak zaznamenala devatenáct nevynucených chyb na rozdíl od čtyřiceti pěti Keysové.

Při slavnostním ceremoniálu pak Rumunka zhodnotila celý turnaj: „Líbí se mi tady v Montrealu hodně. Připadám si tu jako v Evropě. Se všemi těmi Rumuny jsem se cítila jako doma. Každý den přicházelo mnoho lidí, a to nejen dnes. Byla to úžasná atmosféra tam dole (na kurtu). Muž, který nás dnes na kurtu představoval, řekl dvě slova Rumunsky, což mě strašně motivovalo.“ Poražená Američanka nejprve narážela na vítězku turnaje Halepovou a později zhodnotila své vystoupení: „Je tu pouze jediná osoba, která odtud může odjet a být s tímto týdnem naprosto spokojená. Víte, já samozřejmě nebudu říkat, že to pro mě byl špatný týden jen proto, že jsem nezvládla jeden zápas. Myslím, že jsem odehrála opravdu docela dobrý turnaj.“

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené 
  Christina McHaleová
  Varvara Lepčenková

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2016